Die Nationaldivision 1973/74 war die 60. Spielzeit der höchsten luxemburgischen Fußballliga.

Wie in der Vorsaison beherrschte Jeunesse Esch den Fußball in Luxemburg. Das Team
gewann die dreizehnte Meisterschaft und zum vierten Mal das Double.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
http://www.fussball-lux.lu

Einzelnachweise 

1974
Fußballsaison 1973/74